Виноградов, Леонид Аркадьевич (1936—2004) — русский поэт.
 Виноградов, Леонид Васильевич (1908—1986) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Виноградов, Леонид Николаевич (1938—2021) — советский и российский художник,  Заслуженный художник РСФСР (1991).
 Виноградов, Леонид Михайлович (род. 1982) — российский лыжник.